Гран-при Австрии 1970 года — девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1970 года. Автогонки прошли 16 августа 1970 года на трассе Остеррайхринг.

Австрийский этап проводился впервые после шестилетнего перерыва на новой трассе, построенной недалеко от места проведения предыдущего Гран-при Австрии. Тим Шенкен заменил за рулём «Де Томазо» Брайана Редмана, ушедшего в гонки спортивных автомобилей. «Феррари» расширила свой состав до трёх автомобилей, вернув в гонки Ингацио Джунти. Этап пропустили Грэм Хилл и Ронни Петерсон.

Квалификацию выиграл Йохен Риндт, опередивший два «Феррари» Регаццони и Икса. На старте оба гонщика «Феррари» обошли австрийца, который позже сошёл на 22 круге из-за поломки двигателя. На 2 круге Икс вышел в лидеры, обойдя Регаццони, и удерживал первое место на протяжении всей оставшейся дистанции, одержав победу. На третьем месте долгое время шёл Жан-Пьер Бельтуаз, но из-за проблем с топливной системой на последних кругах он пропустил вперёд Рольфа Штоммелена, завоевавшего свой единственный подиум в карьере.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1 Клей Регаццони

2-60 Жаки Икс

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Австрии
Август 1970 года